Аруша может означать:

 Аруша — город.
 Аруша (область) — область.
 Аруша (национальный парк) — национальный парк.
  — народ.

См. также 
 Арушская декларация